Комары толстохоботные  — семейство земноводных длинноусых двукрылых.

Описание 
В отличие от родственного семейства комаров представители семейства Chaoboridae не сосут кровь. Взрослые особи окрашены в бледно-жёлтый цвет и являются почти прозрачными, длиной 2—10 мм. Усики 15-сегментные. Самцы имеют перообразные усики. Тело личинки почти прозрачно. Личинки — хищники, питаются зоопланктоном, который захватывают ловчим аппаратом на основе модифицированных антенн.

Классификация 
В мировой фауне известно 92 вида из 23 родов.

Примечания

Ссылки 
 Oregon State University page on Chaoboridae
 Image Gallery from Diptera.info

Семейства насекомых